Zetter ist der Familienname von:

Felipe Zetter (1923–2013), mexikanischer Fußballspieler und -funktionär
Georg Zetter (1819–1872), elsässischer Dichter und Journalist

Zetter ist die Bezeichnung für einen Kreiselzettwender